Matsumoto steht für:

 Matsumoto, Stadt in der Präfektur Nagano, Japan
 Matsumoto (Familienname), ein japanischer Familienname
 Matsumoto (Han), Lehen in der Präfektur Nagano, Japan
 Matsumoto-jō, Burg in der Präfektur Nagano, Japan
 Matsumoto Pond, See im Viktorialand, Antarktika